

Тащенак — річка в Україні у південно-східній частині Причорноморської низовини, у Запорізькій області, впадає у Молочний лиман (Молочне озеро)
 Тащенак — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Тащенак — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці